Riley Armstrong (né le  à Saskatoon, dans la province de la Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il est le frère de Colby Armstrong.

Carrière en club

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2002-2003|| Ice de Kootenay || LHOu ||65 ||6 ||10 ||16 ||69 ||10 ||0 ||1 ||1 ||14 
|-
| 2003-2004|| Silvertips d'Everett || LHOu ||69 ||18 ||26 ||44 ||119 ||21 ||5 ||4 ||9 ||46 
|-
| 2004-2005|| Barons de Cleveland || LAH||70 ||8 ||11 ||19 ||117 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2005-2006|| Barons de Cleveland || LAH ||64 ||4 ||5 ||9 ||67 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2006-2007|| Sharks de Worcester|| LAH ||73 ||19 ||17 ||36 ||108 ||6 ||0 ||1 ||1 ||12 
|-
| 2007-2008|| Sharks de Worcester || LAH ||64 ||15 ||19 ||34 ||91 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2008-2009|| Sharks de Worcester || LAH ||71 ||25 ||17 ||42 ||101 ||12 ||3 ||10 ||13 ||46 
|-
| 2008-2009|| Sharks de San José|| LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010|| Heat d'Abbotsford || LAH ||38 ||11 ||8 ||19 ||55 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010||Griffins de Grand Rapids ||LAH ||17 ||3 ||2 ||5 ||14 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2010-2011|| Grizzlies de l'Utah || ECHL ||2 ||0 ||2 ||2 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2010-2011 || Barys Astana || KHL ||9 ||1 ||0 ||1 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011 ||Augsburger Panther ||DEL || 17|| 5|| 3|| 8|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Jackals d'Elmira || ECHL || 9|| 3|| 4|| 7|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Senators de Binghamton || LAH || 5|| 1|| 2|| 3|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| SaiPa || SM-liiga || 12|| 3|| 2|| 5|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Grizzlies de l'Utah || ECHL || 38|| 16|| 21|| 37|| 120|| 4|| 2|| 1|| 3|| 10
|-
| 2012-2013|| Bulldogs de Hamilton || LAH || 2|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || EV Landshut ||DEL2 || 45 || 25 || 40 || 64 || 99 || 13 || 3 || 4 || 7 || 20
|-
| 2014-2015 || HC Vita Hästen || Allsvenskan || 24|| 5|| 7|| 12|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Heilbronner Falken || DEL2 || 21 || 8 || 12 || 20 || 97 || 1 || 1 || 2 || 3 || 4 
|-
| 2015-2016 || Royals de Reading || ECHL || 26 || 4 || 8 || 12 || 40 || - || - || - || - || -

| 2 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en novembre 1984
Naissance à Saskatoon
Joueur canadien de hockey sur glace
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Joueur des Sharks de San José
Joueur des Barons de Cleveland
Joueur des Sharks de Worcester
Joueur du Heat d'Abbotsford
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur des Grizzlies de l'Utah (ECHL)
Joueur du Barys Astana
Joueur du Augsburger Panther
Joueur des Jackals d'Elmira
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur du SaiPa Lappeenranta
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur du EV Landshut
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Heilbronner Falken
Joueur du HC Vita Hästen
Joueur des Royals de Reading
Joueur du Ice de Kootenay
Joueur des Silvertips d'Everett
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché